Příjmení Šebánek nosí více osobností:

 Antonín Šebánek (1818–1870) – městský zahradník v Brně; zasloužil se mj. o úpravu parku v Lužánkách a o zřízení parku na špilberském kopci
Jindřich Šebánek (1900–1977) – český historik a archivář
 Jiří Šebánek (1930–2007) – český scenárista, spisovatel, jeden ze zakladatelů Divadla Járy Cimrmana
 Josef Šebánek (1915–1977) – český filmový herec